Martul puede referirse a varias localidades de España:

Asturias 

Martul (Villanueva de Oscos), parroquia del municipio de Villanueva de Oscos.

Galicia 

Martul (Castroncelos), lugar de la parroquia de Castroncelos, en el municipio de Puebla del Brollón.
Martul (Lamaiglesia), lugar de la parroquia de Lamaiglesia, en el municipio de Puebla del Brollón.
Martul (Otero de Rey), parroquia y lugar del municipio de Otero de Rey.